John Carmichael (1. hrabia Hyndford)
 John Carmichael (3. hrabia Hyndford)